Van Tonder ist der Familienname folgender Personen:

 Cor van Tonder (* 1978), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Jurie van Tonder (* 1980), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Susanna van Tonder (* 1988), luxemburgische Aktivistin